Елена Глебова:
 Глебова, Елена (род. 1989) — эстонская фигуристка.
 Глебова, Елена Сергеевна (род. 1981) — украинская легкоатлетка-паралимпийка.
 Глебова, Елена Петровна (род. 1956) — российская актриса.